Anglosaské příjmení Kennedy nese nebo neslo více osob, existuje ale i jako rodné jméno či jméno města:

příjmení
 Alan Kennedy (* 1954) – anglický fotbalový obránce
 Anthony Kennedy (* 1936) – americký právník, bývalý soudce Nejvyššího soudu Spojených států
 Caroline Kennedyová (* 1957) – dcera JFK, americká spisovatelka, právnička a diplomatka, velvyslankyně Spojených států v Japonsku
 Edward Kennedy (1932–2009) – americký senátor, bratr prezidenta USA Johna Fitzgeralda a ministra spravedlnosti USA Roberta
 George Kennedy (George Harris Kennedy Jr.) (1925–2016) – americký herec 
 Hugh Alexander Kennedy (1809–1878) – britský armádní kapitán a šachový mistr
 Jacqueline Kennedyová Onassisová (Jackie K. nebo Jackie O.) (1929–1994) – první dáma USA, manželka Johna Fitzgeralda
 James Harvey Kennedy (Jamie Kennedy) (* 1970) – americký komik a herec  
 Jean Kennedyová-Smithová (1928–2020) – americká diplomatka, velvyslankyně USA v Irsku, sestra Johna, Roberta a Teda
 John Fitzgerald Kennedy (Jack Kennedy či JFK) (1917–1963) – třicátý pátý prezident Spojených států amerických, bratr Roberta
 Joseph P. Kennedy Jr. (1915–1944) – bratr JFK, zahynul během druhé světové války
 John F. Kennedy mladší (1960–1999) – americký právník a novinář, syn JFK 
 John Kennedy Toole (1937–1969) – americký spisovatel 
 Joseph Kennedy (1888–1969) – americký podnikatel a politik, otec Johna, Roberta, Teda, Jean, velvyslanec USA ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
 Joshua Kennedy (* 1982) – australský fotbalista
 Kathleen Kennedy (* 1953) – americká filmová producentka 
 Marny Kennedy (* 1994) – australská herečka, zpěvačka a modelka
 Merna Kennedy (1908–1944) – americká herečka
 Myles Kennedy (* 1969) – americký zpěvák 
 Ray Kennedy (1951–2021) – anglický fotbalista
 Robert Kennedy („RFK“, Boby) (1925–1968) – bratr prezidenta USA Johna Fitzgeralda, ministr spravedlnosti USA
 Rosemary Kennedy (1918–2005) – sestra prezidenta Spojených států amerických Johna Fitzgeralda Kennedyho
 William Kennedy (* 1928) – americký spisovatel a novinář, získal Pulitzerovu cenu 1984 za svůj román Ironweed  
 William Kennedy-Cochran-Patrick (1896–1933) – skotský pilot a letecké eso

rodné jméno
 Kennedy Chihuri (* 1969) – zimbabwský fotbalista
 Kennedy Mweene (* 1984) – zambijský fotbalista

jiné významy
 Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho (1963)
 Atentát na Roberta Francise Kennedyho (1968)
 Avenue du Président Kennedy (stanice RER v Paříži)
 Jad Kennedy – památník J. F. Kennedyho v Izraeli
 K znamená Kennedy – román Maria Puza
 Kennedyho vesmírné středisko na Mysu Canaveral (Florida)
 Letiště JFK (Kennedy International Airport, New York)
 Mys Canaveral (Cape Kennedy)
 USS John F. Kennedy – lodě amerického námořnictva
 Dead Kennedys – americká punková skupina

Rozcestníky - příjmení